Монте́ро ():

Топоним 
 Монте́ро — город в Боливии.
 Монтеро́ — поселение в департаменте Луаре.

Фамилия 
 Монтеро, Альваро (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Монтеро, Амайя (род. 1976) — испанская певица.
 Монтеро, Джефферсон (род. 1989) — эквадорский футболист.
 Монтеро, Ирене (род. 1988) — испанская женщина-политик.
 Монтеро, Мария Хесус (род. 1966) — государственный и политический деятель Испании.
 Монтеро, Паоло (род. 1971) — уругвайский футболист.
 Монтеро, Рене (род. 1979) — кубинский борец вольного стиля, чемпион мира (2002) и чемпион Америки (2004).
 Монтеро, Фреди (род. 1987) — колумбийский футболист, нападающий лиссабонского клуба «Спортинг» и сборной Колумбии.
 Монтеро, Хосе Педро (1878—1927) — парагвайский политик, врач, вице-президент и временный президент Парагвая после смерти президента Мануэля Франко.

Составные фамилии 
 Береа де Монтеро, Мария Анхелика (1914—1983) — аргентинская шахматистка; международный мастер.
 Валь Монтеро, Хессика (род. 1988) — испанская спортсменка (плавание).
 Гарсиа Монтеро, Луис (род. 1958) — испанский поэт, эссеист и педагог.
 Монтеро Кастильо, Хулио (род. 1944) — уругвайский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира 1970 года. Отец Паоло Монтеро.
 Монтеро Рамос, Лудия (род. 1999) — кубинская тяжелоатлетка.
 Монтеро Флорес, Лисардо (1832—1905) — перуанский военный и государственный деятель, президент Перу.

См. также 
 «Мицубиси Монтеро» — вариант названия модели Mitsubishi Pajero в некоторых странах.